2/12 kan syfta på:

 2 december
 12 februari (amerikanskt datumformat)